Jílek může být:

Jílek (Lolium) – rod trav, tedy z čeledi lipnicovitých (Poaceae)
 druhé jméno rybníku Jílovka na Českolipsku

příjmení osob
Adam Jílek (* 1989) – český malíř a grafik
Adolf Jílek (1949–2020) – český politik
Bohumil Jílek (1892–1963) – československý politik a poslanec
Dalibor Jílek – český právník a soudní rozhodce
František Jílek – více osobností, viz rozcestník
Jan Jílek – více osobností, viz rozcestník
Jiří Jílek – více osobností, viz rozcestník
Josef Jílek – více osobností, viz rozcestník
Martin Jílek (* 1986) – český fotbalový obránce
Milan Jílek – český sportovec, atlet
Miroslav Jílek (* 1976) – český umělec, fotograf, spisovatel
Tomáš Jílek –  více osobností
Václav Jílek – více osobností, viz rozcestník
Vladan Jílek – český hudební pedagog, cimbalista
Zdeněk Jílek (1919–1999) – český pianista a hudební pedagog

Související články 
Jílková

Česká příjmení